Ста́рый Городо́к — посёлок  в Одинцовском городском округе Московской области России. Расположен в 2 км к северу от города Кубинка.

На въезде в Старый Городок стоит монумент в виде самолёта-истребителя. В Старом Городке находится 121 авиационный ремонтный завод. Рядом со Старым Городком расположен аэродром «Кубинка». В настоящее время планируется создание, на базе аэродрома Кубинка, аэропорта бизнес-авиации

Население

Промышленность 
 121-й авиационный ремонтный завод
 
 Завод по производству пластиковых окон «Одинцовские окна» ГК «Окна Комфорта»
 ООО «СФАП»

Учебные заведения 
 Старогородковская средняя школа
 ДЮСШ Старый городок
 МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
 С(К) ОШ «Гармония»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Никольское

Населённые пункты Одинцовского городского округа